Stephen Lee (1955-2014), un acteur américain ;
 Stephen Lee (1974-), un joueur anglais de snooker ;
 Stephen Lee, un patineur australien de short track.
 Stephen Lee, un joueur britannique de hockey sur glace.